Magyarországi  Szociáldemokrata Párt (MSZDP) – egy 1890 és 1948 között működött, majd 1989-ben újra létrehozott magyar párt
 „Történelmi”  Szociáldemokrata Párt – 1989-ben alapított magyar párt
 Román Szociáldemokrata Párt (Partidul Social Democrat Român) – 1893 és 1948 között működött romániai párt